Glynne est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Jess Glynne (née en 1989), chanteuse et compositrice anglaise
 (1895-1954), actrice britannique
 (1895-1991), alpiniste et pathologiste végétale britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme